Atya är ett släkte av kräftdjur. Atya ingår i familjen Atyidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Tiofotade kräftdjur
Atya